Risikozuschlag steht für:
 Risikozuschlag (Bankenwesen), Zuschlag im Bankenkreditwesen anhand unterschiedlich hoher Kreditausfallrisiken gemäß Basel-Akkord
 Risikozuschlag (Technische Berechnung), Zuschlag bei technischen Berechnungen zur Abdeckung unbekannter Belastungen
 Risikozuschlag (Unternehmensbewertung), Zuschlag auf den sicheren Zinssatz bei der Unternehmensbewertung zur Abdeckung des Unternehmerrisikos
 Risikozuschlag (Versicherungswesen), Zuschlag im Versicherungswesen anhand unterschiedlich hoher Gesundheitsrisiken